Lento kan avse:
Lento (djur) – ett släkte av fjärilar.
Lento – en tempobeteckning inom musik.
Lento, Gustavs – en ö i kommunen Gustavs, Finland.